Welin ist 

ein Ortsname
 Veliny (Welin), Gemeinde in Tschechien

der Familienname folgender Personen:
 Johanna Welin (* 1984), deutsche Rollstuhlbasketballspielerin
 Karl-Erik Welin (1934–1992), schwedischer Pianist, Organist und Komponist
 Roberto Welin (* 1966), schwedischer Boxer
 Sanfrid Welin (1855–1954), schwedischer Museumsleiter und Schulmann

Siehe auch:
 Velin